DOK steht als Abkürzung für:

 Deutsche Ordensobernkonferenz
 Deutsche Ostmesse Königsberg
 Deutschschweizerische Ordinarienkonferenz, Untergliederung der Schweizer Bischofskonferenz für die Deutschschweiz
 Distrikts-Ortsverbands-Kenner, eine Kennung, mit der die Ortsverbände des Deutschen Amateur-Radio-Clubs (DARC) und des Verbands der Funkamateure in Telekommunikation und Post (VFDB) gekennzeichnet werden
 DOK (Fernsehsendung), eine Dokumentationssendung des Schweizer Fernsehens
 DOK Leipzig, Dokumentarfilmwoche aus und in Leipzig siehe Internationales Leipziger Festival für Dokumentar- und Animationsfilm
 Donau-Oder-Kanal, eine projektierte künstliche Wasserstraße von Wien-Lobau über die March durch Mähren bis an die Oder bei Cosel (Koźle) in Oberschlesien, die nicht vollendet wurde
 IATA-Code des Flughafens Donezk, Ukraine
 DOK.fest, internationales Dokumentarfilmfestival in München

Dok steht für:

 Dok (Festung) (auch Doq oder Dagon genannt), war in der Antike eine Festung oberhalb von Jericho

Dok ist der Familienname folgender Personen:

 Mustafa Dok (* 1971), deutsch-türkischer Regisseur und Filmproduzent

.dok steht für:

 .dok, ein luxemburgischer Privatsender

Siehe auch:
 Doc
 Dock
 Dog

Abkürzung